Internazionali d’Italia 2021, właśc. Internazionali BNL d’Italia 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2021 z cyklu Internazionali d’Italia rozgrywany w dniach 9–16 maja 2021 roku w Rzymie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 2 563 710 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021
2021 we Włoszech